Moyobamba (stad), een stad in Peru
Moyobamba (provincie), een provincie van Peru
Moyobamba (district), een district van Peru